Neuquén kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Neuquén (provins), 
 Neuquén, provinshuvudstad, 

Robotskapade Argentinaförgreningar